Аверон-Бержель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер.
 Аверон () — департамент на півдні Франції, один із департаментів регіону Окситанія.